Зедгенидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Зедгенидзе, Владимир Ираклиевич (1922—2009) — волейбольный тренер, заслуженный тренер СССР и России.
 Зедгенидзе, Георгий Артемьевич (1902—1994) — советский рентгенолог и радиолог, академик АМН СССР (1960).
 Зедгенидзе, Иотам (? — 1465) — грузинский дворянин, причислен к лику святых Грузинской православной церковью.

Примечания